Лапо — имя и фамилия, может означать:

Имя 
 Пистелли, Лапо (род. 1964) — итальянский политолог, журналист и политик.
 Арнольфо ди-Лапо (или Арнольфо ди Камбио) — итальянский архитектор и скульптор.
 Элканн, Лапо — итальянский предприниматель, один из владельцев Fiat.

Фамилия 
 Лапо, Андрей Витальевич (1937—2019) — советский и российский геолог, палеонтолог и историк науки, председатель секции по охране уникальных и ценных палеонтологических объектов Палеонтологического общества (1986—2019).

См. также